Falk může být:

 příjmení osob:
 Ann Mari Falková (1916–1988) – švédská spisovatelka a překladatelka
 Dean Falková (1944) – americká antropoložka a paleoneuroložka
 Kateřina Falk (1984) – česká fyzička zabývající se laboratorní astrofyzikou, fyzikou plazmatu a lasery
 Peter Falk (1927–2011) – americký herec
 Jehošua Falk (1555–1614) – polský rabín
 jiný význam
 Falk (planetka) – asteroid

Rozcestníky - příjmení
Švédská příjmení